H41 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico delle Petit Jean Mountains